De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2016 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 14 augustus 2016 op de Red Bull Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Uitslag

MotoGP 
 Héctor Barberá werd gediskwalificeerd vanwege het negeren van een ride through penalty voor het maken van een valse start.

Moto2

Moto3 
 Romano Fenati werd om disciplinaire redenen door zijn team ervan weerhouden om van start te gaan in de race.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Oostenrijk
Sport in Spielberg (Stiermarken)